Carlos Augusto de Nassau-Weilburg (; Weilburg, 17 de septiembre de 1685-ibidem, 9 de noviembre de 1753) fue príncipe de Nassau-Weilburg desde 1719 hasta 1753.

Biografía 
Carlos Augusto fue el segundo hijo varón del príncipe Juan Ernesto de Nassau-Weilburg y de María Polixena de Leiningen-Dagsburg-Hartenburg. En su juventud, ejerció como diplomático de Sajonia; durante un periodo fue embajador sajón en París. Sucedió a su padre como príncipe en Nassau-Weilburg el 27 de febrero de 1719.

En 1733 y 1734, comandó las tropas imperiales en el Rin como general de la caballería imperial.

En 1737 asumió el título de príncipe, a cuya familia le había sido reconocido en 1688. En 1688, sin embargo, la familia no había obtenido un asiento en el banco de los príncipes de la Dieta Imperial, y como protesta, no habían hecho uso del título. En 1737, el asiento en la dieta le fue finalmente concedido y Carlos Augusto empezó a utilizar el título principesco.

Carlos Augusto murió en 1753 y fue enterrado en la capilla de Weilburg. Fue sucedido por su hijo, Carlos Cristián.

Descendencia 
Carlos Augusto contrajo matrimonio el 17 de agosto de 1723 en Wiesbaden con la princesa Augusta Federica (1699-1750), hija del príncipe Jorge Augusto de Nassau-Idstein. Tuvieron los siguientes hijos:

 Enriqueta María Dorotea (1724-1724).
 Enriqueta Augusta Federica (1726-1757).
 Cristiana Luisa (1727-1727).
 Polixena Luisa Guillermina (1728-1732).
 Cristiana Luisa Carlota (1730-1732).
 Luisa Polixena (1733-1764), se desposó con el príncipe Simón Augusto de Lippe-Detmold.
 Carlos Cristián (1735-1788), contrajo matrimonio por primera vez en 1760 con la princesa Carolina de Orange-Nassau, hija del príncipe Guillermo IV de Orange (1743-1787), y por segunda vez (morganáticamente) en 1788 con Barbara Giessen de Kirchheim.

Ancestros

Referencias 
 Ernst Joachim (1882), Karl August, Allgemeine Deutsche Biographie (ADB) (en alemán) 15, Leipzig: Duncker & Humblot, pp. 312–313
 Nassau, en: Heinrich August Pierer, Julius Löbe (eds.): Universal-Lexikon der Gegenwart und Vergangenheit, 4.ª edición, vol. 9, Altenburg 1860, pp. 692–700, online at zeno.org

Enlaces externos 
 Familienliste  auf www.royaltyguide.nl
  www.thepeerage.com

Príncipes de Nassau
Militares de Alemania del siglo XVIII
Casa de Nassau-Weilburg
Nobles de Alemania del siglo XVII
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico